Progetto di monitoraggio dell'ambiente costiero – progetto interuniversitario italiano 
 Project MAC – centro di ricerca del MIT